Supernatural (Soprannaturale in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Supernatural – film del 1933 diretto da Victor Halperin
 Supernatural – film del 2005 diretto da Jim Fitzpatrick

Musica 
 Supernatural – rapper statunitense
 Supernatural – gruppo musicale svedese
 The Supernaturals – gruppo musicale scozzese
 Supernatural – singolo dei Wild Orchid del 1997
 Supernatural – album di Des'ree del 1998
 Supernatural – album di Michale Graves del 2014
 Supernatural – album di Robben Ford del 1999
 Supernatural – album dei Santana del 1999
 Supernatural – canzone dei By Divine Right contenuta nell'album Good Morning Beautiful del 2001
 Supernatural –  brano della cantautrice Kesha del 2012

Televisione 
 Supernatural – serie televisiva statunitense (2005-2020)
 Supernatural: The Animation – anime basato sulla serie statunitense (2011)